Saint-Sigismond (Loiret)
 Saint-Sigismond (Maine-et-Loire)
 Saint-Sigismond (Haute-Savoie)
 Saint-Sigismond (Vendée)
ook:
Saint-Sigismond-de-Clermont,  Charente-Maritime